Rah! Rah! Rah! – cortometraggio del 1916 diretto da Lawrence Semon (Larry Semon)
Rah! Rah! Rah! – cortometraggio del 1928 diretto da Norman Taurog